Karol Stanisław Radziwiłł (1669–1719) – kanclerz wielki litewski
 Karol Stanisław Radziwiłł Panie Kochanku (1734–1790) – wojewoda wileński
 Karol Mikołaj Radziwiłł (1886–1968) – oficer Wojska Polskiego